Friedrich von Reden ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Otto Burchard von Reden (1769–1836), deutscher Berghauptmann